Ранчо Молина има више значења:

 Ранчо Молина (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Молина, Естанислао Молина А. (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику